Пуэферре́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Лурд-Уэст. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65366.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 135 км юго-западнее Тулузы, в 18 км к юго-западу от Тарба.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 842 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 515 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 382 были экономически активными, 133 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 73,9 %). Из 382 активных жителей работали 349 человек (180 мужчин и 169 женщин), безработных было 33 (16 мужчин и 17 женщин). Среди 133 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи